Als Weltmeisterschaft 1987 oder WM 1987 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1987 stattgefunden haben:

 Alpine Skiweltmeisterschaften
 Alpine Skiweltmeisterschaften 1987
 Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaften 1987
 Badminton-Weltmeisterschaften
 Badminton-Weltmeisterschaft 1987
 Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 1987
 Bandy-Weltmeisterschaft 1987
 Biathlon-Weltmeisterschaften 1987
 Bob-Weltmeisterschaft 1987
 Cricket World Cup 1987
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 1987
 Curling-Weltmeisterschaften
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 1987
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1987
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 1987
 Dreiband-Weltmeisterschaften
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1987
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 1987
 Eishockey-Weltmeisterschaften
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1987
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1986/87
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1987/88
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1987
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1987
 Fechtweltmeisterschaften 1987
 Formel-1-Weltmeisterschaft 1987
 Fußball-Weltmeisterschaften
 U-16-Fußball-Weltmeisterschaft 1987
 Junioren-Fußballweltmeisterschaft 1987
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1987
 Judo-Weltmeisterschaften 1987
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 1987
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 1987
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1987
 Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften 1987
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1987
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1987
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1987
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1987
 Poloweltmeisterschaft 1987
 Rallye-Weltmeisterschaft 1987
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 1987
 Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1987
 Ringer-Weltmeisterschaften 1987
 Ruder-Weltmeisterschaften 1987
 Rugby-Union-Weltmeisterschaft 1987
 Schachweltmeisterschaft 1987
 Skeleton-Weltmeisterschaft 1987
 Snookerweltmeisterschaften
 Snookerweltmeisterschaft 1987
 IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1987
 Squash-Weltmeisterschaften
 Squash-Weltmeisterschaft 1987
 Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 1987
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft 1987
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft der Frauen 1987
 Taekwondo-Weltmeisterschaften 1987
 Tischtennisweltmeisterschaft 1987
 Tourenwagen-Weltmeisterschaft 1987
 Turn-Weltmeisterschaften 1987
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1987
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1987

!
Weltmeisterschaften nach Jahr